Bose o Bosé se puede referir a:

Jagdish Chandra Bose (1858-1937), físico y botánico bangladeshí
Satyendra Nath Bose (1894–1974), físico indio conocido por la estadística de Bose-Einstein.
Subhas Chandra Bose (1897-1945), político independentista indio.
Miguel Bosé (1956-), cantante español.
Lucia Bosé (1931-), actriz italiana.
Bimba Bosé (1975-2017), modelo y cantante española.
Bose Corporation, empresa estadounidense de audio.